Kameyama (Mie), een stad in de Japanse prefectuur Mie
Kameyama (keizer), de 90e keizer van Japan (1249 - 1305)